Het ATP-toernooi van Montpellier 2018 (met de officiële naam Open Sud de France 2018) werd van 5 tot en met 11 februari 2018 gespeeld in de Franse stad Montpellier. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van de Park&Suites Arena.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Tomáš Berdych → vervangen door  Dustin Brown
  Steve Darcis → vervangen door  Nicolas Mahut
  Peter Gojowczyk → vervangen door  Ruben Bemelmans

Opgaven 
  Dustin Brown - lumbago
  Jo-Wilfried Tsonga - linker hamstring

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Montpellier
Montpellier 2018